Herb szlachecki:
 Butler
Miejscowości w USA:
 Butler – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Choctaw
 Butler – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Taylor
 Butler – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Butler – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Butler – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Pendleton
 Butler – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Butler – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Butler – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Butler – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Butler – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Custer
 Butler – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
 Butler – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Butler – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Butler – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Butler – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Butler (ang. Butler Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Butler (ang. Butler Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn
 Butler (ang. Butler Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) – w stanie Pensylwania